Ctenocalanus är ett släkte av kräftdjur. Ctenocalanus ingår i familjen Clausocalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Ctenocalanus